Ибрагим Керимов
 Керимов, Ибрагим Абдулкеримович (1922—2012) — советский и российский кумыкский поэт и прозаик, литературовед, педагог, народный поэт Дагестана.
 Керимов, Ибрагим Ахмедович (род. 1955) — профессор, доктор физико-математических наук, академик Академии наук Чеченской Республики, Руководитель грозненского отделения Пагуошского комитета.